Kabupaten Lumajang kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kabupaten Lumajang (kabupaten i Indonesien), Jawa Timur, 
 Lumajang (kabupatenhuvudort i Indonesien), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar